Die Saison 2005/06 der Volleyball-Bundesliga begann am 5. Oktober 2005 und endete am 6. Mai 2006. Der VfB Friedrichshafen wurde zum siebten Mal Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga.
SCC Berlin
evivo Düren
SG Eltmann
VV Humann Essen
VfB Friedrichshafen
VV Leipzig
VC Markranstädt
Moerser SC
Oststeinbeker SV
tg 1862 Rüsselsheim
TSV Unterhaching
SV Bayer Wuppertal

Als Titelverteidiger trat der VfB Friedrichshafen an. Mit Essen, Markranstädt, Oststeinbek und Rüsselsheim waren gleich vier Neulinge in der ersten Liga dabei.

Saisonverlauf 
Friedrichshafen dominierte die Hauptrunde. Zuhause gab der VfB nur einen Satz ab auswärts gab es die einzige Niederlage. Für beide Verluste war Düren verantwortlich. Der Heimsieg des Vizemeisters war der erste Erfolg der Vereinsgeschichte gegen den Titelverteidiger. Berlin konnte evivo zwar in eigener Halle besiegen, aber letztlich belegte der SCC mit vier Niederlagen den dritten Tabellenplatz. Markranstädt qualifizierte sich als Aufsteiger für die Play-offs. Essen schaffte den Klassenerhalt, während die Oststeinbek und Rüsselsheim zurück in die zweite Liga gingen.

Die ersten drei Mannschaften der Tabelle setzten sich in zwei Spielen im Viertelfinale durch. Unterhaching schaffte nach einer 0:3-Auswärtsniederlage in Eltmann noch die Wende im Best-of-three. Das Halbfinale absolvierte Friedrichshafen ohne Satzverlust und Düren konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr gegen Berlin wiederholen. Die Charlottenburger sicherten sich anschließend gegen Unterhaching den dritten Platz. Das Finale ging erstmals seit der Saison 1995/96 über die volle Distanz von fünf Spielen. Düren antwortete jeweils mit Heimsiegen auf die Niederlagen in Friedrichshafen und schließlich gab der Heimvorteil den Ausschlag zugunsten des VfB, der seinen Titel verteidigen konnte.

Statistik

Hauptrunde

Abschlusstabelle der Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
 Ranglisten 2006 (PDF-Datei; 82 kB)

2005/06
Volleyballsaison 2005/06